Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1958. je trinaesti put zaredom osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Savezna liga

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva

1958